Гоше VII де Шатильон (; ум. ) — граф Порсьена с 1325 года, сеньор Тура, Неля, Преси, Ромейли, Сомме-Свипа, Вернёя-сюр-Марн и Кюдо.

Биография 
Родился не ранее 1305 (год свадьбы родителей). Сын Гоше VI (ум. 1325) и его жены Маргариты де Дампьер.

Весной 1331 года участвовал в ассамблее принцев, созванной для суда над Робертом д’Артуа.

В 1332 году вассалы Гоше VII разорили земли реймского капитула. По решению Парижского парламента в 1335 году он признан виновным и был обязан заплатить 4 тысячи ливров королю и тысячу — капитулу в возмещение ущерба.

Семья 
Жена (брачный контракт от 1323 года) — Жанна де Конфлан, дочь Гуго IV де Конфлана, сеньора де Преси. Дети:
 Жан I де Шатильон (ум. 1381/89), граф Порсьена, сеньор Тура и Неля.
 Гуго де Шатильон (ум. 1393), сеньор де Преси.
 Гоше де Шатильон, до 1394 аббат Сен-Мор-де-Фосс.
 Изабелла, жена Жана де Барбансона, сеньора де Вьерв, и (вторым браком) — Осте IX де Тразеньи, сеньора Тразеньи и Силли.
 Маргарита, жена Жерара де Лооза, сеньора де Шованси.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/champorret.htm#_Toc532712080 
 https://www.webcitation.org/66XlY4WB2?url=http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Chatillon.pdf
 Histoire généalogique et héraldique des pairs de France Par Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, vol 11, 1831 — pp. 125.

Графы Порсьена
Дом де Шатильон